Idrottshögskolan kan syfta på:

 Gymnastik- och Idrottshögskolan – en svensk statlig högskola i Stockholm
 Idrottshögskolan vid Umeå universitet –  en högskola vid Umeå universitet som erbjuder idrottsrelaterad utbildning (Umeå centrum för idrottsvetenskap mellan 2006 och 2013)
 Idrottshögskolan, Göteborgs universitet – en del av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet